Finally – album dei Blackstreet del 1999
Finally – singolo di Fergie del 2008
 Finally – singolo dei Mr. Belt & Wezol del 2015
Finally – raccolta di Namie Amuro del 2017